Aus Mangel an Beweisen steht für:

 Aus Mangel an Beweisen (1990), US-amerikanischer Film von Alan J. Pakula
 Freispruch mangels Beweisen, volkstümlicher Begriff für einen Freispruch ohne Unschuldsnachweis
 Wilsberg: Aus Mangel an Beweisen, deutscher Fernsehfilm von Hans-Günther Bücking (2012)

Siehe auch:
 Tatort: Ohne Beweise, deutscher Fernsehfilm von Jürgen Bretzinger (2005)
 In dubio pro reo, ein Grundsatz im Strafrecht